Ascherode ist der Name folgender Orte:
 Ascherode (Buhla), Ortsteil der Gemeinde Buhla, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Ascherode (Martinfeld), Einzelhof in der Gemeinde Schimberg, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Ascherode (Schwalmstadt), Ortsteil von Schwalmstadt, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
Siehe auch:
 Aschenroth